Unter Implantatentfernung versteht man 
 die operative Explantation eines Zahnimplantats
 die operative Explantation von Medizinprodukten, wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Schrauben, Platten, Portkatheter